Поршнево́й па́лец (, ) — сплошной или полый цилиндрический стержень, служащий для подвижного шарнирного соединения поршня с шатуном. Аналогичные детали имеются в шарнирных соединениях ползунов, крейцкопфов, рычажных механизмов и обычно называются осью шарнира.

История 
В паровых машинах основным видом кривошипно-шатунного механизма выступал крейцкопфный. Поэтому у их наследников, первых моделей тихоходных ДВС Э. Ленуара 1860, Н. Отто 1862 и Р. Дизеля 1897, которые предназначались для стационарных условий, поршень жестко соединялся со штоком, а уже шток через шарнир воздействовал на шатун. Но для транспортных ДВС крейцкопфная схема оказалась слишком громоздкой и тяжёлой, поэтому с конца XIX века на быстроходных автомобильных и авиационных ДВС применяется тронковая схема. В этой конструкции шатун соединяется с поршнем поршневым пальцем.

Типология и классификация 
Классификатор ЕСКД «Классификатор изделий и КД машиностроения и приборостроения» относит поршневые пальцы к 71 классу общемашиностроительных деталей — тела вращения.

В Российской Федерации требования к производству поршневых пальцев нормируются:

 ГОСТ Р 53443-2009 Автомобильные транспортные средства. Пальцы поршневые двигателей. Общие технические требования и методы испытаний.
 ОСТ 23.3.13-86 Пальцы поршневые тракторных и комбайновых дизелей. Общие технические условия.

В деталях машин поршневой палец в соединениях с поршнем и шатуном образует по классификации И. И. Артоболевского кинематическую пару с одной степенью свободы. Эта кинематическая пара относится к высшим, то есть имеет контакт по поверхности.

С точки зрения динамического расчета ДВС поршневые пальцы относятся в группе поршня, которая вызывает силы инерции поступательно движущихся масс. С точки зрения видов нагружения поршневой палец относится к стержням, рассчитываемым на срез и смятие. С учетом малых плечей действия сил (расстояние между головкой шатуна и бобышкой поршня очень мало относительно общей длины опор пальца) расчет на изгиб не производится.

По конструкции поршневые пальцы делятся на:

 сплошные (у ДВС малых размерностей, например в авиамоделизме);
 полые (основная масса ДВС).

По посадкам деталей в шарнире:

 палец — бобышки с зазором, палец — головка шатуна с зазором (т. н. «плавающий палец», наиболее распространенная схема);
 палец — бобышки с зазором, палец — головка шатуна с натягом (не требует осевой фиксации, но выше износ бобышек):
 палец — бобышки с натягом, палец — головка шатуна с зазором (практически не используется).

Материалы, технология производства и термообработка 
Материалами поршневых пальцев малоуглеродистые и легированные стали (12Х2Н4А, 12ХНЗА, 15ХМА и др.). Заготовки получают прокатом, далее осуществляется черновая механическая обработка. Далее они проходят поверхностную цементацию и закалку (как правило ТВЧ), достигается твердость поверхности 55…65 HRC, сердцевина существенно мягче. Закаленные пальцы шлифуют на круглошлифовальных или бесцентровошлифовальных станках и полируют. Сборка соединений с натягом связана с большими усилиями.

Применяют следующие методы сборки и разборки:
С созданием усилия:

 ударный метод (в настоящее время считается кустарным, вызывает задиры и деформации втулки шатуна);
 винтовыми приспособлениями;
 гидравлическим прессом с оправками.

За счёт температурного расширения металла:

 нагревом шатуна до 60…85 °C;
 охлаждение пальца жидким азотом.

Смазка  
Смазка поршневых пальцев автомобильных ДВС осуществляется масляным туманом, а также маслом, которое снимается маслосъёмными кольцами. В крупноразмерных судовых двигателях шатун может иметь специальный маслоподводящий канал к поршневым пальцам.

Диагностика и контроль  
Диагностика износа соединения пальцев с головкой шатуна и бобышками поршня ведется по стукам и шумам. Прослушивают мембранным или электронным стетоскопом стуки в зоне верхней части цилиндра (характерный звук высокого тока).

Контроль размеров пальца ведётся микрометром или скобами. Контролируется наружный диаметр в двух плоскостях, овальность и конусность. Твердость поверхности поршневых пальцев контролируется по Роквеллу, обычно выборочно на линиях завода-изготовителя. Контроль по массе для избежания неравномерности ведётся при сборке для всей поршневой группе в сборе.

Литература 
 ГОСТ Р 53443-2009 Автомобильные транспортные средства. Пальцы поршневые двигателей. Общие технические требования и методы испытаний.
 ОСТ 23.3.13-86 Пальцы поршневые тракторных и комбайновых дизелей. Общие технические условия.
Машиностроение. Энциклопедия. Ред совет: К.В. Фролов (пред.) и др. Том IV-14 Двигатели внутреннего сгорания.  / Л.В. Грехов, Н.А. Иващенко, В.А. Марков и др.; Под общ. ред. А.А. Александрова и Н.А. Иващенко. 2013. 784 с.: ил. ISBN 5-217-01949-2 ISBN 978-5-94275-623-9 (Т.IV-14)
 Артоболевский И. И. Теория механизмов. — М.: Наука, 1965. — 776 с.
 Конструирование двигателей внутреннего сгорания: Учебник для студентов ВУЗов, обучающихся по специальности «ДВС» под. ред. Н. Д. Чайнова. М.: Машиностроение, 2008. 496 с., ил.
 Шестопалов С. К. Устройство, техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей. . Учеб. для нач. проф. образования. — 2-е изд. М.: ИРПО; Изд. Центр «Академия», 2000. — 544 с.
 Власов В. М. и др. Техническое обслуживание и ремонт автомобилейМ.: Издательский центр «Академия», 2003. — 480 с.
 Технология двигателестроения — Под редакцией А. И. Дащенко. М.: Высшая школа, 2006. — 608 с. ISBN 5-06-000447-8

См. также 
 Кривошипно-шатунный механизм
 Поршень
 Шатун (деталь)

Примечания

Ссылки 

Детали машин и механизмов
Двигатель внутреннего сгорания